Чемпионат мира по снукеру 1994 (, также известен как 1994 Embassy World Snooker Championship — по названию спонсора) — главный турнир в мире снукера, проходивший с 16 апреля по 2 мая 1994 года в Crucible Theatre в Шеффилде, Англия. Чемпионом мира стал Стивен Хендри.

Призовой фонд 

 Победитель: £ 180 000
 Финалист: £ 110 000
 Полуфиналист: £ 55 000
 Четвертьфиналисты: £ 27 500
 1/8 финала: £ 15 000
 1/16 финала: £ 8 500
 Последний раунд квалификации (last 48): £ 6 000
 last 64: £ 3 500
 last 96: £ 1 750
 last 128: £ 1 000
 last 192: £ 650
 Высший брейк в основной стадии турнира: £ 15 400
 Высший брейк в квалификации: £ 5 000
 Максимальный брейк в основной стадии турнира: £ 100 000

Высший брейк 

 143 — Алан Макманус. Всего на чемпионате мира 1994 года было 35 сенчури-брейков.
 146 — Карл Пэйн (квалификация)

Результаты

Основной турнир

Ссылки 
 Global Snooker 

Чемпионат мира по снукеру
1994 год в снукере